Улица Ма́донас — название ряда улиц в городах Латвии, происходящее от названия города Мадона:

 Улица Мадонас в Риге;
 Улица Мадонас в Екабпилсе;
 Улица Мадонас в Цесвайне;
 Улица Мадонас в Юрмале.